À vos ordres, Madame (Trouble for Two), film américain de J. Walter Ruben, sorti en 1936 ;
 À vos ordres, Madame, film français de Jean Boyer, sorti en 1942.